Tulia – forma spagnola e rumena del nome proprio di persona Tullia
Tulia – capoluogo della contea di Swisher (Texas, Stati Uniti d'America)
Tulia – gruppo musicale folk polacco
Tulia – album delle Tulia del 2018